Адаптивная система (самоприспосабливающаяся система) — система, автоматически изменяющая данные алгоритма своего функционирования и (иногда) свою структуру с целью сохранения или достижения оптимального состояния при изменении внешних условий.

Разновидности 

Примеры адаптивных систем:
 «Живые»: человек, семья, организация.
 Механические: системы контроля и управления (за счет механизма обратной связи).
 Компьютерные: роботы, искусственная нейронная сеть.

Различают следующие адаптивные системы:
 Адаптивная система (биология)
 Адаптивная система (социология)
 Адаптивная система (кибернетика)
 Адаптивная система (теория управления)
 Адаптивная система (компьютерные)

См. также 
 Адаптивное управление
 Автономная компьютерная система
 Винер, Норберт
 Эшби, Уильям Росс

Ссылки 
 Тюкин И. Ю., Терехов В. А., Адаптация в нелинейных динамических системах, (Серия: Синергетика: от прошлого к будущему), Санкт-Петербург: ЛКИ, 2008. — 384 с. ISBN 978-5-382-00487-7
 Самоприспосабливающаяся система

Примечания 

Теория систем
Эволюционная кибернетика
Синергетика
Адаптивное управление
Открытые системы